Хальбендорф () — населённые пункты:

 Хальбендорф — деревня в Верхней Лужице, коммуна Грос-Дюбен района Гёрлиц, земля Саксония
 Хальбендорф — деревня в Верхней Лужице, коммуна Мальшвиц района Баутцен, земля Саксония